Neelotpal Das (* 20. April 1982 in Kolkata) ist ein indischer Schachgroßmeister. Er lebt in Westbengalen.

1992 in Duisburg spielte Neelotpal Das bei der Jugend-Weltmeisterschaft der unter 10-Jährigen, die Luke McShane vor Alexander Grischtschuk gewann. 

Neelotpal Das gewann die indische Meisterschaft der unter 12-Jährigen und unter 25-Jährigen.

1999 wurde er Internationaler Meister.

In der nationalen B-Meisterschaft erreichte er den 2. Platz und nahm später an der K.o.-Weltmeisterschaft in Tripolis teil.

2006 wurde er zum Großmeister ernannt, die erforderlichen Normen erfüllte er zwischen Juli 2005 und April 2006 bei drei Turnieren in Spanien. 

Für Indien spielte er bei den asiatischen Mannschaftsmeisterschaften 2003 (in der dritten Mannschaft, mit der er den dritten Platz erreichte) und 2008 (in der zweiten Mannschaft).

Partiebeispiel 
Die folgende Partie gegen Nigel Short ist nach Angaben von Das berühmt.

Nigel Short - Neelotpal Das, United Insurance 4th, Dhaka 1999, Runde 8
1. e2–e4 e7–e6 2. d2–d4 d7–d5 3. Sb1–c3 Lf8–b4 4. e4–e5 c7–c5 5. a2–a3 Lb4xc3+ 6. b2xc3 Sg8–e7 7. Dd1–g4 Dd8–c7 8. Dg4xg7 Th8–g8 9. Dg7xh7 c5xd4 10. Ke1–d1 d4xc3 11. Sg1–f3 Sb8–c6 12. Sf3–g5 (Diagramm) Sc6–d8 13. f2–f4 Lc8–d7 14. h2–h4 Dc7–c5 15. h4–h5 Ld7–b5 16. Lf1xb5 Dc5xb5 17. h5–h6 Tg8–g6 18. f4–f5 Se7xf5 19. Dh7–h8+ Ke8–d7 20. h6–h7 Tg6–h6 21. Th1–e1 Th6–h2 22. Sg5xe6 Sd8xe6 23. Dh8xa8 (Diagramm) Th2xg2 24. Ta1–a2 Sf5–e3+ 25. Lc1xe3 Db5–b1+ 26. Le3–c1 Tg2–d2 matt

Weblinks

Einzelnachweise 

Schachspieler (Indien)
Schachspieler
Inder
Geboren 1982
Mann